Beierle ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Beierle (1885–1950), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Markus Beierle (* 1972), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Baierl
 Bayerl
 Beierl
 Beyerl
 Bayerle
 Beyerle